Видин ()  —  община в Болгарии. Входит в состав Видинской области. Население составляет 85 718 человек (на 21.07.05 г.).

Состав общины 
В состав общины входят следующие населённые пункты:
 Акациево
 Антимово
 Бела-Рада
 Ботево
 Буковец
 Видин
 Войница
 Выртоп
 Гайтанци
 Генерал-Мариново
 Гомотарци
 Градец
 Динковица
 Долни-Бошняк
 Дружба
 Дунавци
 Жеглица
 Ивановци
 Иново
 Каленик
 Капитановци
 Кошава
 Кутово
 Майор-Узуново
 Новоселци
 Пешаково
 Плакудер
 Покрайна
 Рупци
 Синаговци
 Слана-Бара
 Сланотрын
 Тырняне
 Цар-Симеоново

Примечания 

Общины Видинской области